Fabas ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Fabas (Ariège) im Département Ariège
 Fabas (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Fabas (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

Siehe auch:
 Zisterzienserinnenabtei Fabas, Kloster der Zisterzienserinnen in Fabas (Haute-Garonne)